Kłudno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kłudno, village de la gmina de Klwów,
 Kłudno, village de la gmina de Wieniawa.